The Son, série télévisée américaine diffusée entre 2017 et 2019.
 The Son, film d'horreur américano-irlandais réalisé par Ivan Kavanagh sorti en 2021. 
 The Son, film franco-britannique de Florian Zeller prévu pour 2022.